Franciszek Mazur (ur. 19 marca 1871 w Makowie, zm. 24 grudnia 1957 tamże) – poseł na Sejm Ustawodawczy, rolnik, członek kółka rolniczego w Makowie. W czasie wojny rosyjsko-japońskiej w armii rosyjskiej (przez rok) i ponownie podczas I wojny światowej (1914-17), następnie przez 10 mies. w niewoli niemieckiej.

Przypisy 

Posłowie na Sejm Ustawodawczy (1919–1922)
Urodzeni w 1871
Zmarli w 1957